Вассар () — многозначный термин:

Люди 
Фамилия
 Вассар, Майкл (род. 1979) — американский футуролог, активист, предприниматель и президент Института Сингулярности.
  (род. 1964) — американский музыкант и певец.
Имя
  (1928—2005) — американский скрипач.

Прочее 
  — колледж в штате Нью-Йорк, США (работает с 1861 года).
  — тауншип в Мичигане.
  — город в Мичигане.

См. также 
 Вассер